Појам Харвард може да се односи на:
 Универзитет Харвард, универзитет у САД
 Харвардска медицинска школа
 Харвард Марк 1 (рачунар), рачунар
 Харвард (Илиноис), град у САД у држави Илиноис
 Харвард (Масачусетс), град у САД у држави Масачусетс
 Харвард (Небраска), град у америчкој савезној држави Небраска

Особе 
 Џон Харвард